Hermann Bilderbeck ist der Name folgender Personen:

 Hermann Bilderbeck (1648–1721), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck, siehe Hermann Bilderbeke
* Hermann Bilderbeck (Ratsherr) (1729–1798), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck